Neumann — фамилия и общепринятое сокращение имени учёного (натуралиста/биолога), внёсшего вклад в биологическую систематику, известного как автор научных названий живых организмов. Это обозначение добавляется к названиям таксонов, введённых им в научную литературу. В зависимости от кодекса, сведения о сокращениях имён систематиков размещены в списках ботаников, зоологов, микробиологов. 

Учёные, для указания авторства которых названия биологических таксонов сопровождают обозначением «Neumann»:
 Неманн, Жозеф Анри Франсуа — французский ботаник и садовод.
 Нойман, Оскар — немецкий орнитолог.

См. также 
Нейман
Неманн
Нойман
Нойманн